Bitwa pod Mundą (213) – bitwa podczas II wojny punickiej
 Bitwa pod Mundą (45) – bitwa podczas wojny domowej Juliusza Cezara 49 p.n.e. – 45 p.n.e.